Ponziani ist der Familienname folgender Personen:
 Antonella Ponziani (* 1964), italienische Schauspielerin
 Domenico Lorenzo Ponziani (1719–1796), italienischer Jurist und Schachspieler

Darüber hinaus steht Ponziani kurz für die
 Ponziani-Eröffnung im Schach